Мочали́ще — посёлок (с 2004 года) в Звениговском районе Республики Марий Эл, Россия. Входит в состав городского поселения Суслонгер.

Расположен на реке Юшут, в 8 км от железнодорожной станции Суслонгер.

Население —  человек.

География 
Находится в южной части республики в зоне хвойно-широколиственных лесов, по берегам реки Юшут.

Климат 
Климат характеризуется как континентальный, умеренно влажный. Среднегодовая температура воздуха — 2,3 °С. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) — 18,2 °C (абсолютный максимум — 38 °C); самого холодного (января) — −13,7 °C (абсолютный минимум — −47 °C). Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 491 мм, из которых 352 мм выпадает в период с апреля по октябрь.

История 
В советское время имел статус посёлок городского типа и возглавлял 	Мочалищенский поссовет

C выходом закона Республики Марий Эл от 19 июля 2004 года № 26-З, в соответствии со статьями 14, 16 и 21 «О порядке решения вопросов административно-территориального устройства в Республике Марий Эл» и решением районного Собрания муниципального образования «Звениговский район», было принято решение преобразовать посёлок городского типа Мочалище Звениговского района в сельский населённый пункт — посёлок Мочалище.

В состав посёлка в 1973 году вошли ведомственные посёлки 11 км Юшутской ж. д. ветки, 8-й километр Юшутской железной дороги, 12 км Юшутской ж. д. ветки,  7-й километр Юшутской железной дороги,  15-й километр Юшутской железной дороги. Еще раннее к посёлку присоединена территория посёлка 13 км Юшутской ж. д. ветки.

Население

Экономика 
На территории посёлка Мочалище ранее работал Марийский завод холодильного оборудования (филиал АНПО «Марихолодмаш», основанный в 1941 году). Строился, но не был достроен химический завод. Ранее — главная станция ведомственной Юшутской железной дороги (Суслонгер — Мочалище — Зеленогорск), которая была разобрана в 2004 году.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Звениговского района
Бывшие посёлки городского типа Марий Эл